«Секретарь обкома» — советский художественный фильм 1964 года, снятый режиссёром Владимиром Чеботарёвым на киностудии «Мосфильм».
Экранизация одноименного романа Всеволода Кочетова.

Снимался в 1963 году. Премьера фильма состоялась 28 сентября 1964 года.

Сюжет 
В центре фильма — главный герой, секретарь обкома КПСС Василий Антонович Денисов (Владимир Самойлов). Человек высокой культуры, смелых поисков и большого личного обаяния, он являет собой пример подлинного партийного руководителя, отдающего все свои творческие силы борьбе за счастье народа. В решении задач коммунистического строительства он находит новые формы руководства и партийного воздействия на умы и сердца людей.

В ролях

См. также 
 Рязанское чудо

Ссылки 
 Секретарь обкома на kinomania.ru
 

Фильмы студии «Мосфильм»
Фильмы СССР 1963 года
Экранизации романов СССР
Фильмы-драмы СССР
Пропагандистские фильмы СССР
Фильмы на русском языке
Экранизации произведений Всеволода Кочетова